Frew McMillan e Betty Stöve hanno battuto in finale Ray Ruffels e Billie Jean King 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  Betty Stöve (Campioni)
 Ray Ruffels /  Billie Jean King (finale)
 Geoff Masters /  Virginia Wade (terzo turno)
 Tony Roche /  Françoise Dürr (semifinali)

 Marty Riessen /  Wendy Turnbull (terzo turno)
 Ross Case /  Mona Guerrant (secondo turno)
 Grover Reid /  Kerry Reid (secondo turno)
 Fred McNair /  Lesley Hunt (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1978